Long Marston hace referencia a:

 Long Marston (Hertfordshire), Inglaterra
 Long Marston (Warwickshire), Inglaterra
 Long Marston (Yorkshire del Norte), Inglaterra